Ez a lista Budapest X. kerületének műemlékeit tartalmazza.

Források 
 http://budapest.hu/Documents/VALASZTAS_2014/Muemlek-kozepuletek.pdf
 https://web.archive.org/web/20160323210026/http://budapestcity.org/03-muemlekek/10/index-hu.htm
 http://www.kobanya.info/index.php/kultura/item/3107-m%C5%B1eml%C3%A9k-lett-az-%C3%A9szaki-j%C3%A1rm%C5%B1jav%C3%ADt%C3%B3-%C3%A9p%C3%BClete
 https://www.muemlekem.hu/muemlek?szuro%5Bhelyseg_nev%5D=Budapest%2010

Mu~emlek
Magyar kulturális témájú listák
Magyarországi műemlékek listái